Belinski ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Belinski (1885–??), russischer Sportschütze
 Wissarion Grigorjewitsch Belinski (1811–1848), russischer Literaturkritiker, Linguist und Philosoph
 Wladimir Alexejewitsch Belinski (* 1941), russischer theoretischer Physiker

Belinski heißt der Ort:
 Belinski (Stadt) in Russland

Belinskij bezeichnet:
 den nach Wissarion Grigorjewitsch Belinski benannten Asteroiden (3747) Belinskij

Siehe auch:
 Bieliński, Biliński